Japonský výraz Okajama (: 岡山, v anglickém přepisu Okayama) může znamenat:

 Prefektura Okajama – japonská prefektura na ostrově Honšú
 Okajama (město) – hlavní město prefektury Okajama
 Hrad Okajama – hrad ve městě Okajama
 Okayama (planetka) – planetka 2084 v hlavním pásu pojmenovaná podle města Okajama
 japonské příjmení